* Лосев, Андрей Дмитриевич (?—1891) — русский художник-акварелист, педагог — преподаватель рисования.
 Лосев, Андрей Семёнович (род. 1963) — российский физик-теоретик.